Sancho de Aragón puede referirse a las siguientes personas:

 Sancho Ramírez de Aragón (c. 1043-1094), rey de Aragón y de Pamplona, hijo de Ramiro I de Aragón y de Ermesinda de Foix. 
 Sancho I de Cerdaña (1161-1223), también llamado Sancho de Aragón, hijo de Ramón Berenguer IV de Barcelona y Petronila de Aragón. 
 Sancho de Aragón (1250-1275), hijo de Jaime I de Aragón y de su segunda esposa Violante de Hungría. 
 Sancho de Aragón (c. 1400-1416), hijo de Fernando I de Aragón y de Leonor Urraca de Castilla, fue maestre de la Orden de Alcántara.